Morano puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Morano Cálabro, comune italiana.
 Morano sul Po, comune italiana.

Personas 
 Antonio Borrero Morano "Chamaco" (1935-2009), torero español.
 Emma Martina Luigia Morano (1899-2017), supercentenaria italiana de 117 años.
 Francisco Morano y Moreno (1876-1933), actor español.
 Juan Enrique Morano Cornejo (1952-), técnico y político chileno.
 Juan Morano Masa (1941-), político español.
 Manuela Morano (1988-), nadadora argentina.